Der Unicodeblock Vereinheitlichte CJK-Ideogramme, Erweiterung G (engl.: CJK Unified Ideographs Extension G, U+30000 bis U+3134F) ergänzt das Repertoire an chinesischen Schriftzeichen um weitere 4939 Einträge. Es handelt sich größtenteils um seltene und historische Schriftzeichen, die heute nicht mehr verwendet werden. Dieser Block beinhaltet auch Zeichen für Personen- und Ortsnamen.

Tabelle

Weblinks 
 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; 2 MB)